een strijdkreet
 een wapenspreuk in de heraldiek